O Open da Austrália faz um campeonato para dar wild cards para os ganhadores dos torneios realizados em Nanjing, Jiangsu, China, em Melbourne, Victoria, Austrália e em Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Wild Cards

Simples Masculino

Simples Feminino

Duplas Masculino

Duplas Femininas

Ásia–Pacífico Wild card play–off

Simples Masculino

Simples Feminino

Duplas Masculinas

Duplas Femininas

Austrália Wild Card Play-off

Simples Masculino

Simples Feminino

Estados Unidos Wild Card Play-off

Simples Masculino

Simples Feminino

Australian Open de 2013